Асьоро (Хоккайдо)
 Повіт Асьоро